Сезон 2016/17 стал 114-м в истории Южной лиги с момента её основания в 1894 году. Этот сезон стал последним сезоном Южной Лиги под названием Эво-стик Южная Лига после завершения трёхлетнего спонсорского контракта с Эво-стик.

Состав Лиги был объявлен 12 мая 2016 года.

Премьер дивизион 

12 мая 2016 года был объявлен состав дивизиона. Позже, Синерфорд Таун который первоначально был повышен в Премьер дивизион, как чемпион Первого дивизиона Юг и Запад, отказался от повышения из-за финансовых проблем. 27 мая было подтверждено, что Синерфорд Таун останется в Первом дивизионе Юг и Запад. Как следствие, команда с наилучшими показателями среди тех, кто вылетает с 7 уровня лиг — Стэмфорд — был помилован от вылета. Корби Таун, который первоначально был помещен в Северный Премьер дивизион, был переведен в Южную футбольную лигу, чтобы занять освободившееся место.

14 июня 2016 года, Ившем Юнайтед, который был переведен из Первого дивизиона Юг и Запад Южной Лиги в Первый дивизион Юг Северной Премьер-Лиги из-за отказа Синдерфорд Таун принять повышение в Премьер дивизион, обжаловал решение о передаче их в другую лигу в Футбольной Ассоциации. 15 июня 2016 года, клуб был проинформирован, что их жалоба удовлетворена, и они останутся в Южной Лиге. В результате Синдерфорд Таун был вынужден пойти на повышение в Премьер дивизион Южной Лиги. Это означало, что Корби Таун был помещен обратно в Премьер дивизион Северной Премьер Лиги сезона 2016/17.

Таким образом, в Премьер дивизионе будут представлены шесть новых клубов:
 Банбери Юнайтед, которые повысились как победители раунда плей-офф в Первом дивизионе Юг и Запад
 Бэйзингсток Таун, вылетели из Национальной Лиги Юг
 Синдерфорд Таун, повысились как чемпионы Первого дивизиона Юг и Запад
 Хэйз энд Идинг Юнайтед, вылетели из Национальной Лиги Юг
 Кингз Лэнгли, повысились как чемпионы Первого дивизиона Центр
 Сэнт Ивс Таун, которые повысились как победители раунда плей-офф в Первом дивизионе Центр.

Таблица Лиги

Плей-офф

Результаты

Первый дивизион Центр 

12 мая 2016 года состав лиги был объявлен. Три клуба Первого дивизиона Центр были переведены в параллельные дивизионы: АФК Рашден энд Даймондс был переведен в Первый дивизион Юг Северной премьер лиги, Годалминг Таун в Первый дивизион Юг Истмийской лиги, и Вэа в Первый дивизион Север Истмийской лиги.

В итоге Первый дивизион Центр пополнился семью новыми клубами:
 АФК Дансэбл повысился как чемпион Спартанской лиги Южного Мидланда (Spartan South Midlands Football League)
 АФК Кэмпстон Роверс повысился как чемпион Лиги объединенных Графств (United Counties Football League)
 Эшфорд Таун повысился как призёр Смешанной лиги графств (Combined Counties Football League)
 Фарнборо исключен из Премьер дивизиона Истмийской лиги
 Хистон вылетел из Премьер дивизиона
 Кидлингтон повысился как чемпион Греческой лиги (Hellenic Football League)
 Марлоу (футбольный клуб переведен из Првого дивизиона Юг и Запад

Таблица лиги

Плей-офф

Результаты

Первый дивизион Юг и Запад 

12 мая был объявлен состав лиги. Один клуб был перемещен в парралельный дивизион: Марлоу был переведен в Первый дивизион Центр. Позже, Синдерфорд Таун, который изначально повысился в Премьер дивизион, как чемпион, отказался от повышения по финансовым причинам. 27 мая было объявлено что Синдерфорд Таун остается в Первом дивизионе Юг и Запад. Соответственно команда Ившем Юнайтед переходит в Первый дивизион Юг Северной Премьер лиги, чтобы освободить место для Синдерфорд Таун.

14 июня 2016 года клуб Ившем Юнайтед подал апелляцию в Футбольную Ассоциацию с целью оспорить перевод. 15 июня он был извещен, что апелляция была удовлетворена, и команда может остаться в Пером дивизионе Юг и Запад. В результате Синдерфорд Таун был принудительно повышен в Премьер дивизион.

В итоге Первый дивизион Юг и Запад пополнился пятью новыми клубами:
 Барнстапл Таун повысился из Западной лиги (Western Football League)
 Бидфорд вылетел из Премьер дивизиона
 Херефорд повысился как чемпион Лиги Мидланда (Midland Football League)
 Полтон Роверс вылетел из Премьер дивизиона
 Солсбери повысился как чемпион Лиги Уэссекса (Wessex Football League)

Таблица лиги

Плей-офф

Результаты

См. также 
 Южная Футбольная Лига

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2016